Die Hong Kong Super Series 2011 fanden vom 15. bis 20. November 2011 statt. Das Preisgeld betrug 250.000 USD. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2011 im Badminton.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2011
2011